В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Дженні Клітч здобула титул, у фіналі перемігши Пем Тігуарден 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мері-Лу П'ятек (2-ге коло)
  Корінн Ваньє (1-ше коло)
  Пола Сміт (1-ше коло)
  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)

 Шеррі Екер (1-ше коло)
 Кейт Летем (1-ше коло)
 Марі-Крістін Каллежа (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Nashville